Il doppio del torneo di tennis Bukhara Womens 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Eri Hozumi e Makoto Ninomiya che hanno battuto in finale Angelina Gabueva e Veronika Kapšaj 3-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie 

 Angelina Gabueva /  Veronika Kapšaj (finale)
 Valentina Ivachnenko /  Al'ona Sotnikova (primo turno)

 Margarita Gasparjan /  Polina Pekhova (semifinali)
 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Womens 2013